Schürstab ist der Name folgender Personen oder Familien:
 Erhard Schürstab († 1461), Patrizier und Bürgermeister von Nürnberg
 Schürstab (Patrizier), Nürnberger Patriziergeschlecht